Cicinho ist der Spielerspitzname folgender Personen:

 Alex Sandro Mendonça Dos Santos (* 1986), brasilianischer Fußballspieler. Siehe Cicinho (Fußballspieler, 1986)
 Cícero João de Cezare (* 1980), brasilianischer Fußballspieler. Siehe Cicinho (Fußballspieler, 1980)
 Neuciano de Jesus Gusmão (* 1988), brasilianischer Fußballspieler. Siehe Cicinho (Fußballspieler, 1988)